Vollmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Vollmuth (* 1941), deutsche Schriftstellerin
 Lorenz Vollmuth (1866–1934), deutscher Unternehmer
 Ralf Vollmuth (* 1963), deutscher Zahnarzt, Sanitätsoffizier und Medizinhistoriker